Макарьевский район — название административно-территориальных образований в России.

Список 
 Макарьевский район — район Костромской области
 Макарьевский район — район Кировской области, существовавший в 1929—1956 годах

См. также 
 
 
 
 Макарьевское сельское поселение